FINA, Fédération Internationale de Natation, zwembond.
 Petrofina, handelsnaam van olie- en tankstationmaatschappij (Fina, Purfina), sinds 1999 onderdeel van Total.
 Fien, een oud-Nederlandse meisjesnaam.
 Fina (heilige), een christelijke heilige.